A globális békeindex (, rövidítve: GPI) a nemzeteket és régiókat békességük és közbiztonságuk relatív helyzete alapján rangsoroló globális lista. A GPI-t egy nonprofit szervezet, a világszerte aktív Institute for Economics and Peace (IEP) hozta létre különböző tudósok és szakemberek segítségével, illetve az Economist Intelligence Unit által gyűjtött és ismertetett adatok felhasználásával. Ez a világ első olyan tanulmánya, amely az államokat békességük szerint listázza. Az első, 2009-ben közzétett listán még csak 121 állam szerepelt, 2020-ban pedig már 163 független országot számlált.

A tanulmányt Steve Killelea ausztrál médiavállalkozó és technikus ötlete alapján kezdték el készíteni, amelyet később olyan személyek támogattak, mint Muhámmád Junusz, Desmond Tutu érsek, Tendzin Gyaco, a 14. dalai láma, Kofi Annan, Martti Ahtisaari korábbi finn elnök, Mary Robinson korábbi ír miniszterelnök, Jeffrey Sachs, és Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke. A listán Magyarország 2019-ban a 21. helyen áll.

A lista (2011–2019)

Jegyzetek 

Országok rangsorolt listái